Couttet est un nom de famille français notamment porté par :

 Alfred Couttet (1889–1974), skieur, alpiniste, guide et photographe français ;
 Denis Couttet (1900-1956), skieur français ;
 Henri Couttet (1901-1953), joueur de hockey sur glace français ;
 James Couttet (1921–1997), skieur alpin et alpiniste français ;
 Marcel Couttet (1912-2002), joueur de hockey sur glace français ;
 Nicolas Couttet (né en 1975), joueur de rugby à XV, à XIII et à sept français.

Notes et références 

Patronyme savoyard